Дробот Василь Леонідович (1942—2020) — український поет і перекладач. Писав російською мовою. Лауреат літературної премії імені М. Ушакова.
 Дробот Віра Іванівна (1934) — український фахівець у галузі хлібопекарського виробництва, член-кореспондент НААН України, доктор технічних наук, професор.
 Дробот Володимир Васильович (* 1972) — український футболіст, півзахисник.
 Дробот Галина (* 1930) — підприємець, меценат, перший голова Фундації імені Івана Багряного (США)
 Дробот Іван Іванович (* 1951) — український історик, доктор історичних наук, професор.
 Дробот Ігор Іванович (1969—2017) — український військовик, прапорщик, учасник групи «Евакуація 200» цивільно-військового співробітництва ЗСУ в зоні АТО.
 Дробот Людмила Борисівна — доктор біологічних наук, лавреат Державної премії України в галузі науки і техніки-2020.
 Дробот Марк Володимирович (* 1986) — ​​український актор.
 Дробот Надія Григорівна — заслужений вчитель України.
 Дробот Ольга Дмитрівна (* 1962) — російський перекладач, фахівець зі скандинавської літератури.
 Дробот Сергій Анатолійович (* 1977) — Генеральний директор державного концерну «Ядерне паливо».
 Дробот Яків Васильович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.

Див. також 
 Дроботов
 Дроботько
 Дроботенко

Примітки